Lewis Call — filósofo norte-americano
Judiaria — chamadas call em língua catalã
The Call — segundo single do álbum Black & Blue dos Backstreet Boys
The Call (álbum do Heed)
Mercado de opções - opção de compra

Desambiguação